

Persone 
Bruce Haack – musicista e compositore canadese
Georg Marcell Haack – pittore tedesco 
Morton Haack – costumista statunitense
Käte Haack – attrice tedesca
Susan Haack – docente e filosofo britannico
Wolfgang Haack – aerodinamicista tedesco

Pagine correlate 
Haak
Haake
Haacke